Friedrich Joseph Haass (1780-1853) – medico tedesco
 Richard Nathan Haass (1951) – biochimico tedesco
 Christian Haass (1960) – biochimico tedesco
 Michael Haaß (1983) – pallamanista tedesco

Pagine correlate 
Haas
HAS
Hass